

Риджвілл — місто, штат Алабама
 Риджвілл — місто, штат Індіана
 Риджвілл — місто, штат Південна Кароліна
 Риджвілл — місто, штат Вісконсин

 Риджвілл — невключена територія в штаті Огайо
 Риджвілл — тауншип в штаті Іллінойс